Аристарх Александрович Чернышев (род. 1968, Луганск) — российский художник.

Биография 
Окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана, факультет машиностроения (1991).

В 1992—1994 годах участник Интернационала «Белка». 
В 1995 году стипендиат Берлинской Академии художеств. 
В 1996—2005 годах работал в дуэте с Владиславом Ефимовым в области видео- и медиаарта.
С 2004 года стал работать с Алексеем Шульгиным, тогда же они организовали проект «Electroboutique», включавший в себя и галерею «Electroboutique» на «Арт-Стрелке». В настоящий момент: самостоятельный художник.

Галерея

Премии 
 Лауреат Премии Кандинского, в категории «Медиа-арт. Проект года.» (совместно с Алексеем Шульгиным в составе группы Электробутик). 2009 г.

Основные персональные выставки и проекты 

2012

 Electroboutique. Реквием. Прощальная выставка, Мультимедиа Арт Музей, Москва

2008

 CRITI-POP Moscow Museum of Modern Art Moscow, Ermolaevsky lane, 17

2007

 Срочно. Галерея Электробутик, Москва

2006

 Телекожа. Галерея Электробутик, Москва
 Утечка данных. XL Галерея, Москва

2005

 Поэтическая экономика. Галерея Электробутик, Москва
 Презентация телеинсталляций. Media Centre RICX, Riga, Latvia
 КоМутация, Интерактивная инсталляция. С Вл. Ефимовым. XL Галерея, Москва

2004

 Эхо эфира. Интерактивная мультимедийная инсталляция. С Вл. Ефимовым. (В рамках фестиваля «Современное искусство в традиционном музее», Институт ПроАрте), Центральный музей связи им. А. С. Попова, С.-Петербург
 Пузыри. Интерактивная инсталляция. С Вл. Ефимовым. XL Галерея, Москва
 Скрининг видеоработ. С Вл. Ефимовым. Институт Современного Искусства (ICA), Лондон, Великобритания
 Презентация медиапроекта «Новый век телевидения». Институт Современного Искусства (ICA), Лондон, Великобритания

2002

 I’ll be back. Интерактивная инсталляция. С Вл. Ефимовым. XL Галерея, Москва
 Нирвана. Видеоинсталляция. С Вл. Ефимовым. Галерея «Улица О. Г. И.», Москва
 Проект памятника Арнольду Шварценеггеру в роли Терминатора Т-800. Мультимедийный проект. С Вл. Ефимовым. Forum Stadtpark, Грац, Австрия

2001

 Генетическая гимнастика 2. Мультимедийная инсталляция. С Вл. Ефимовым. Музей-квартира академика И.Павлова. (В рамках фестиваля «Современное искусство в традиционном музее, Институт ПроАрте), С.-Петербург

2000

 Генетическая гимнастика. Мультимедийная инсталляция. С Вл. Ефимовым. Клуб „Дом“, Москва

1999

 Music of Retorts. A visual musical performance. (In the framework of a musical festival Ichthyology). With Vl. Efimov and A. Borisov. The DOM Club, Moscow, Russia
 Music of Retorts. A visual musical performance. (In the framework of an annual digital music programme Electric Future). With Vl. Efimov and F.R.U.I.T.S. duo. Central House of Artists, Moscow, Russia

1998

 The Shining Prostheses. With Vl. Efimov. TV Gallery, Moscow, Russia

1997

 Opus Magnum. With Vl. Efimov. The Art Moscow Fair, TV Gallery, Moscow, Russia

1996

 Galvani. With Vl. Efimov, TV Gallery, Moscow, Russia

Совместные проекты и выставки 

2009

 Архстояние деревня Николо-Ленивец 24-25 июля
 ENTER ACTION — Digital Art Now 07 February 2009 — 26 April 2009 ARoS Aarhus Kunstmuseum, Denmark.
 Kiosk, Artifacts of a Post-digital Age, STRP festival, Eindhoven.
 Enter Festival, DOX, Prague

2008

 Transmediale 2008 (Berlin, Germany)
 Synthetic Times — Media Art China 2008. National Art Museum of China, Beijing
 Art Basel 2008. XL Gallery. Basel, Switzerland
 Holy Fire. The Art of the Digital Age. IMAL, Brussels, Belgium
 Anna Kournikova deleted by Memeright trusted System. Kunst und Copyright im Digitalen Zeitalter. HMKV at PHOENIX Halle, Dortmund, Germany
 Territories and Resources». Cinema City, Novi Sad, Serbia
 Turn and Widen — Seoul Museum of Art (SeMA), Seoul The 5th Seoul International Media Art Biennale. Seoul, South Korea
 Frieze Art Fair 2008. XL Gallery. Regent’s Park, London, UK
 (Im) Material Art ConcentArt e.V."A Space for Projects and Exhibitions" in Berlin Kreuzberg

2007

 Graz-Moscow. Forum Stadtpark, Graz, Austria
 Art Basel 2007. XL Gallery. Basel, Switzerland
 Moskau — Sputnik. Gallery Hilger contemporary, Vienna, Austria
 White Night 2007 (BALTA NAKTS 2007). Andrejsalas infocentr. Riga, Latvia
 Верю. special project of the 2nd Moscow Biennale of Contemporary Art
 Art Digital. Mars gallery, Moscow, Russia
 Frieze Art Fair 2007. XL Gallery. Regent’s Park, London, UK
 Премия Кандинского 2007. Москва, Винзавод

2006

 Art Basel Miami Beach. XL Gallery. Miami Beach Florida, USA
 The Mirror. (In the framework of a ProArte Institute project «Things»). ProArte Institute Exhibition Hall, St. Petersburg, Russia
 Frieze Art Fair 2006. XL Gallery. London, UK
 Art Basel 2006. XL Gallery. Basel, Switzerland
 Третий Московский международный салон изящных искусств. XL галерея. ЦВЗ Манеж, Москва
 АРТ Москва 2006. XL галерея. Центральный дом художника, Москва
 Да будет видео! Русский видеоарт 1996—2006. В рамках ярмарки АРТ Москва 2006. Центральный дом художника, Москва
 Фотобиеннале’06. Фотоцентр Союза Журналистов, Москва
 Инновация. Итоговая выставка работ, представленных на соискание премии в области современного изобразительного искусства за 2005 г. ГЦСИ, Москва

2005

 Story Rooms. Museum of Science and Industry, Manchester
 Чудо света. МГВЗ Новый Манеж, Москва
 Art Basel Miami Beach. XL галерея. Collins Park at the Beach, Майами Бич, Флорида, США
 Observatori-05. Mitos — Idolos — Hibridos. Проект галереи La Sala Naranja, Валенсия. Museo Principe Felipe, Валенсия, Испания
 Московский Прорыв / Moscow Breakthrough. Проект ГЦСИ, Москва и фонда Academia Rossica, Лондон. ВЦ Bargehouse, OXO Tower Wharf, Лондон, Великобритания
 художники начала века. видеоарт. Галерея WAM, Москва
 Frieze Art Fair 2005 . XL галерея. Regent’s Park, Лондон, Великобритания
 FIAC 2005. XL-галерея. The Parc des Expositions, Porte de Versailles, Париж, Франция
 Портрет лица. Галерея Гельмана. ЦСИ М’АРС, Москва
 Water Pieces 05. Noass Gallery, Рига, Латвия
 Арсенале 2005. Арсенал, Нижний Новгород
 A second side. Международная биеннале современного искусства IBCA 2005. Национальная Пражская Галерея, Прага, Чехия
 АРТ-Москва 2005. XL-галерея. Центральный дом художника, Москва
 P.S. За красным горизонтом. ГЦСИ, Москва
 Грац — Москва. ГЦСИ, Москва
 Россия 2. Проект галереи Гельмана. Специальный проект в рамках Первой Московской биеннале современного искусства. Центральный дом художника, Москва

2004

 Семь грехов. Moderna Galerija Ljubljana, Любляна, Словения
 Искусство — это иллюзия. Галерея RuArts, Москва
 За красным горизонтом. Новое искусство из России и Польши. Центр Современного искусства Замок Уездовски, Варшава, Польша
 Human-Machine Interface. Галерея Rum46, Аархус, Дания АРТ-Москва — 2004. XL-галерея. Центральный дом художника, Москва
 Московское время. ГЦСИ. Петрозаводск
 Faster than History. Музей современного искусства Kiasma, Хельсинки, Финляндия

2003

 Новый отсчёт. Цифровая Россия. Центральный дом художника, Москва
 Стиль XL. Выставка к 10-летию XL Галереи. XL Галерея, Москва
 Банки и кубки. Центр Мейерхольда, Москва
 Last Hero. Художественный музей Эстонии при участии ГЦСИ, Москва. Выставочный зал в Соляных складах Ротермана, Таллин, Эстония
 Рецепты счастья. ГЦСИ. Волгоград- Ярославль -Тула
 Проекция. (Проект ГЦСИ, Нижний Новгород). Арсенал, Нижний Новгород
 re-cycling und re-design. Кафе «Das Moebel», Вена, Австрия
 Мастерская-2003. (В рамках ярмарки "АРТ-Москва — 2003). Центральный дом художника, Москва
 AiR_port takeOFF 1. Forum Stadtpark, Грац, Австрия
 Пишущая машинка. (Выставка цикла «Штучки»). Выставочный зал Института ПРО АРТЕ, С.-Петербург
 3-я Фототриеннале Арс-Балтика. Stadtgalerie Kiel, Киль, Германия — Kuenstlerhaus Schloss Plueschow, Мекленбург, Германия — Bergen Kunsthall/Bergens Kunstforening, Берген, Норвегия

2002

 Структуры сигнала. Мансарда ГЦСИ, Москва
 Трансформации. Мансарда ГЦСИ, Москва
 АРТ-Москва — 2002. Галерея «Улица ОГИ». Центральный дом художника, Москва
 Грани. Передвижная выставка современного искусства. ГЦСИ. Музейно-выставочный комплекс М. Т. Калашникова, Ижевск
 Фотобиеннале’02. Центральный выставочный зал «Манеж», Москва
 Снегурочка / Sniezynka. Новое Искусство из России. Национальная Галерея современного искусства «Zahenta», Варшава, Польша
 Московское Время / Maskvos Laikas. Выставка современного российского искусства. ГЦСИ. Siuolaikinio meno centras, Вильнюс, Литва — Мемориальный музей «Нижегородская Радиолаборатория», Нижний Новгород

2001

 Искусство, Масс- и Мультимедиа: Пути Пересечений. Выставка в рамках семинара-симпозиума «Современное искусство: экология искусства в индустриальном ландшафте». ГЦСИ. Нижнетагильский государственный музей изобразительных искусств, Нижний Тагил
 Байкал. Проект культурного сотрудничества. Иркутск, оз. Байкал
 Выставка современного русского икусства. Schloss Graffenegg, Вена, Австрия
 Milano Europe — 2000. La Triennale di Milano, Милан, Италия
 Мастерская-2001. (В рамках ярмарки "АРТ-Москва — 2001). Центральный дом художника, Москва
 8-я Каирская биеннале. ГЦСИ. Дворец искусств, Каир, Египет
 Грани. Передвижная выставка современного искусства. ГЦСИ. Художественный музей, Курган; Областной музей изобразительных искусств, Кемерово; Волгоградский музейно-выставочный центр, Волгоград; Ульяновский музей современного изобразительного искусства им. А. А. Пластова, Ульяновск
 Iskusstvo 2000. Kunstverein Rosenheim, Розенхайм, Германия

2000

 Грани. Передвижная выставка современного искусства. ГЦСИ, Картинная галерея, Новосибирск
 Сериалы. Выставка современного искусства. ГЦСИ, Центральный выставочный зал «Манеж», Москва
 Динамические пары. Выставочный проект к 10-летию галереи М. Гельмана. Центральный выставочный зал «Манеж», Москва — Дом Архитекторов, Нижний Новгород — Государственный Русский Музей, Мраморный дворец, С.-Петербург
 Междудейственное искусство. Зверевский центр современного искусства, Москва

1999

 Projections from Russia. Exhibition of the Contemporary Russian Art. Mongolian Modern Art Gallery, Ulan-Bator, Mongolia
 Realitaet und Schein. Kunsthalle Faust, Hannover, Germany
 Fauna. National Gallery of Contemporary Art Zahenta, Warsaw, Poland
 ACT’99. Galerie Maerz, Linz, Austria — TV Gallery, Moscow, Russia
 The 2nd International Show of Art in CD-ROM. Media Centre of Art and Design and the School of Design (MECAD/ ESDI), Sabadell — Barcelona, Spain
 Total Recall. TV Gallery, Moscow, Russia

1998

 Fauna. Maly Manezh Exhibition Hall, Moscow, Russia
 Art Manezh '98. Central Exhibition Hall Bolshoi Manezh, Moscow, Russia
 Berliner Art Messe. TV Gallery, Berlin, Germany
 The Ship of the Present. (An NCCA, Moscow, project.) Yaroslavl, Tver, Nizhny Novgorod, Kostroma, Russia
 Fotobiennial '98. Central Exhibition Hall Bolshoi Manezh, Moscow, Russia

1997

 Ostranenie. Dessau, Germany
 Art Moscow '97. TV Gallery. Central House of Artists, Moscow, Russia

1995

 Art Belongs to People. Part II: works of art in the shop windows. Myasnitskaya Street, Moscow, Russia
 Ergebnis. Galerie am Marstall, Berlin, Germany

1994

 Bronya’s Birthday. Petrovsky Boulevard 12, Moscow, Russia
 Art Belongs to People. Part I: works of art at the city advertising boards. Moscow, Russia

1993

 Local Time. Festival of non-profitable projects. Petrovsky Boulevard 12, Moscow, Russia
 Post Modernism and National Traditions. The State Tretyakov Gallery, Moscow, Russia
 The Bospor Forum. Kerch, the island of Tuzla, Crimea, Ukraine
 A Shop.Konstantin store, Moscow, Russia

1992

 The Day of Territory. Petrovsky Boulevard 12, Moscow, Russia

1991

 Agaspher. Minsk — Riga — Moscow, USSR

Работы хранятся в собраниях 
Государственный Центр современного искусства, Москва. Третьяковская Галерея, Москва.

Фестивали и призы 

2004

 Фестиваль экстра короткого кино. (ESF — 2004). Гран — при в номинации «Анимация». С Вл. Ефимовым. Новосибирск

2003

 Electric Visions. Первый фестиваль российского и скандинавского видеоарта. С Вл. Ефимовым. Россия-Финляндия-Скандинавия
 Пусто. 2-й Уличный Фестиваль Видеоарта. С Вл. Ефимовым. Кадашёвская набережная, Москва

2002

 Канск — 2002. Первый Международный Канский Видео Фестиваль. Шорт-лист. С Вл. Ефимовым. Канск, Россия

2001

 Фестиваль экстра короткого кино. (ESF — 2001). Гран — при в номинации «Видео». С Вл. Ефимовым. Новосибирск
 Kino. Video. Tele. Кинофестиваль. Грац, Австрия. Грац, Австрия

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт
 проект «Electroboutique»
 Видеоперформанс «Манифест аттракционизма» на сайте клуба «Сине-Фантом»
 Репортаж Первого канала с открытия фестиваля Архстояние 2009
 НТВ с открытия фестиваля Архстояние 2009
 Бытовой антикапитализм как художественная стратегия: Интервью Екатерины Деготь с Алексеем Шульгиным и Аристархом Чернышевым // Openspace.ru, 1.10.2008.
 Беседа Аристарха Чернышева с Ольгой Дубицкой в программе «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» на радио Культура
 Репортаж канала Культура с открытия выставки «История видеоарта в России. Том первый»

Выпускники вузов Москвы
Медиаискусство
Современные художники России
Преподаватели Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко
Премия Кандинского